Il doppio  dello  Status Athens Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Colin Fleming e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andre Begemann e Jordan Kerr hanno battuto in finale per 6–2, 6–3 Gerard Granollers e Alexandros Jakupovic.

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Andre Begemann /  Jordan Kerr (Campioni)

  Philipp Oswald /  Simon Stadler (Semifinali, ritiro)
  Aljaksandr Bury /  Denys Molčanov (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Status Athens Open 2012